Бангсы () — узловая станция на главной линии, расположенная районе Чатучак, Бангкок. Имеет ответвление к станции Талингчан южной линии. Управляется компанией «Государственные железные дороги Таиланда».

Новый вокзал Бангсы Гранд (Bang Sue Grand) уже построен и ждет ввода в эксплуатацию. После открытия, он станет главным вокзалом Таиланда. Узловая станция Бангсы будет закрыта в ближайшем будущем.

Общие сведения 
Установленный километраж — 7,47 км от станции Хуалампхонг.

Станции Бангсы присвоена 1 классность, возможна пересадка на синюю линию метро.

Бангсы является основной узловой станцией Таиланда. На ней расположено локомотивное депо, грузовой терминал. Также здесь происходит формирование пассажирских составов.

Ссылки 
 Официальный сайт железных дорог Таиланда 

Железнодорожные станции Таиланда